Борден:

Персоналии 
 Борден, Аманда (род. 1977) — американская гимнастка.
 Борден, Гейл (1801—1874) — американский бизнесмен и изобретатель сгущённого молока.
 Борден, Гейл (1907—1991) — американский фигурист-одиночник.
 Борден, Лиззи — женщина из США, которая стала известной благодаря знаменитому делу об убийстве её отца и мачехи, в котором её обвиняли.
 Борден, Лиззи (род. 1958) — американский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинооператор и актриса.
 Борден, Лора (1861—1940) — супруга Роберта Бордена.
 Борден, Олив (1906—1947) — американская актриса, популярная в эпоху немого кино.
 Борден, Роберт Лэрд (1854—1937) — восьмой премьер-министр Канады.
 Борден, Стив (род. 1959) — американский рестлер известный под именем Стинг.

Другое 
 Борден — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки.
 Борден — остров Канадского Арктического архипелага
 Борден — полуостров на севере острова Баффинова Земля (Канада)
 Борден — авиабаза канадских ВВС
 Борден — военный музей исторической техники канадских вооружённых сил